HMS Warrior je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Warrior (1781) 
 HMS Warrior (1860) 
 HMS Warrior (1905) 
 HMS Warrior (R31) 
 HMS Warrior (poveljstvo) 

Warrior